Піджи́мський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Панфіловського району Жетисуської області Казахстану. Адміністративний центр — село Піджим.

Населення — 8298 осіб (2009; 7586 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Панфіловського району (Казахстан)